Lepidepecreum är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate och John Obadiah Westwood 1868. Lepidepecreum ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lepidepecreum